

Niemcy 
 Wiesent – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Wiesent – rzeka, dopływ Dunaju
 Wiesent – rzeka, dopływ Regnitz